Csehország
Polánka
 Polánka, település a Dél-plzeňi járásban
 Polánka, Chotoviny településrésze a Tábori járásban
 Polánka, Kasejovice településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Polánka, Krásné településrésze a Chrudimi járásban
 Polánka, Malešov településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Polánka, Moravský Krumlov településrésze a Znojmói járásban
 Polánka, T településrésze a Benešovi járásban
Polanka
 Polanka nad Odrou, Ostrava településrésze az Ostrava városi járásban
 Valašská Polanka, település a Vsetíni járásban